Грузинската бройна система се използва в грузинския език, който се говори в Грузия. Грузинската бройна система използва двайсетичната (с основа 20) бройна система за представяне на числата.

При писане на числата се ползват арабски цифри, за десетичен знак се ползва запетаята, а големите числа се разделят в групи по 3 с интервал или точка.

Числата от 1 до 10, както и 20 и 100, имат собствено наименование. От 11 до 19 се образуват както в повечето езици чрез комбиниране на числата от 1 до 9 с 10, плюс допълнително „т“ в началото. Десетиците в числата от 30 до 90 се образуват въз основа на двайсетичната бройна система, като:
 30 – 20 и 10
 от 31 до 39 – 20 и от 11 до 19 съответно
 40 – 2 пъти 20
 от 41 до 49 – 2 пъти 20 и от 1 до 9 съответно
 50 – 2 пъти 20 и 10
 от 51 до 59 – 2 пъти 20 и от 11 до 19 съответно
 60 – 3 пъти 20
 от 61 до 69 – 3 пъти 20 и от 1 до 9 съответно
 70 – 3 пъти 20 и 10
 от 71 до 79 – 3 пъти 20 и от 11 до 19 съответно
 80 – 4 пъти 20
 от 81 до 89 – 4 пъти 20 и от 1 до 9 съответно
 90 – 4 пъти 20 и 10
 от 91 до 99 – 4 пъти 20 и от 11 до 19 съответно.

За хиляда (1000) и хиляди (2000 и нагоре) е буквално десетстотин. За милион и милиард ползват общоприетите наименования.

Източници 

Бройни системи